Обелиск (архитектурное сооружение) — вертикальный, сужающийся кверху столб, как правило, четырёхгранный
 Обелиск (геометрическая фигура) — многогранник, нижнее и верхнее основания которого являются прямоугольниками, лежащими в параллельных плоскостях, а боковые грани, одинаково наклоненные к основаниям, в отличие от усеченной пирамиды, не пересекаются в одной точке 

Также:
 обелиск — одно из названий типографского крестика
 Обелиск — повесть Василя Быкова
 Обелиск — художественный фильм Ричарда Викторова по повести В. Быкова (1976)

Примечания

Ссылки 
 Словарь Даля